Филаделф (Philadelphus) е латинизирана форма от древногръцката дума Philadelphos (Φιλαδέλφος), („обичащ брат си“) и може да се отнася за:
 Птолемей Керавън Филаделф († 279 пр.н.е.), цар на Македония и Тракия 281-279 пр.н.е.
 Птолемей II Филаделф (309–246 пр.н.е.), цар на Птолемейски Египет 283-246 пр.н.е.
 Арсиноя II Филаделф († 270 пр.н.е.), получава названието "Philadelphoi" (мн.ч.) след женитбат с брат ѝ Птолемей II Филаделф
 Атал II Филаделф (220–138 пр.н.е.), цар на Пергам 160-138 пр.н.е.
 Йотапа Филаделф (пр. 17-52 г.), принцеса и царица на Комагена
 Лаодика Теа Филаделф (сл. 122-сл.- 86 пр.н.е.), принцеса от Селевкидската империя и царица на Комагена
 Митридат IV Филопатор Филаделф (пр. 179-ок. 150 пр.н.е.), цар на Понтийското царство ок. 155 –150 пр.н.е.
 Антиох XI Епифан Филаделф († 92 пр.н.е.), цар на Селевкидската империя 95-92 пр.н.е.
 Филип I Филаделф, цар на Селевкидската империя 95-84/83 пр.н.е.
 Птолемей Филаделф (36-29 пр.н.е.), принц на Птолемейски Египет 36-30 пр.н.е., син на Клеопатра VII и Марк Антоний

 Филаделф (патриарх), Вселенски патриарх на Константинопол 211-217 г.
 Deiotarus Филаделф († 6 г.), последен цар на Пафлагония пр. 31 пр.н.е.-6 г.

Вижте също 
 Филаделфия (пояснение)